Блазионите () са патрициански клон на фамилии в Древен Рим от 3 век пр.н.е.

Известни с това когномен:

от фамилията Корнелии:
 Гней Корнелий Блазион, консул 270 и 257 пр.н.е., цензор 265 пр.н.е.
 Гней Корнелий Блазион (проконсул), претор в Сицилия 194 пр.н.е.
 Публий Корнелий Блазион, посланик до племената карни, истри, яподи 170 пр.н.е., commissioner 168 пр.н.е.

от фамилията Хелвии:
 Марк Хелвий Блазион, управител на Далечна Испания (Hispania Ulterior) 197 пр.н.е.
 Хелвий Блазион, римски конник (43 пр.н.е.), приятел на Децим Брут

Други:
 genus Blasia, дребни растения
 Blasia pusilla
 Blasiales, разред на дребни растения Чернодробни мъхове
 Blasiaceae, фамилия

!